

Astronomia 
7691 Brady – asteroide della fascia principale

Persone 
Alice Brady – attrice cinematografica statunitense, figlia di William
Bob Brady – politico statunitense
Charles Brady – astronauta e medico statunitense
Erin Brady – modella statunitense
Jennifer Brady – tennista statunitense
Joseph Brady – calciatore statunitense
Joseph L. Brady – astronomo statunitense
Kevin Brady – politico statunitense
Kyle Brady – ex giocatore di football americano statunitense
Liam Brady – ex calciatore irlandese
Mathew B. Brady – fotografo statunitense
Orla Brady – attrice irlandese
Paul Brady – cantautore irlandese
Robbie Brady – calciatore irlandese
Robert Brady – calciatore irlandese
Scott Brady – attore cinematografico e televisivo statunitense
Seán Baptist Brady – cardinale e arcivescovo cattolico irlandese
Steve Brady – astronomo statunitense
Tom Brady – giocatore di football americano statunitense
William A. Brady – imprenditore e produttore cinematografico statunitense

Geografia

Isola di Brady – isola dell'Oceano Artico

Brady – township della Contea di Kalamazoo, Michigan 
Brady	– township della Contea di Saginaw, Michigan 
Brady – villaggio della Contea di Lincoln, Nebraska
Brady – township della Contea di Butler, Pennsylvania
Brady – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
Brady – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
Brady – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
Brady – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
Brady – capoluogo della Contea di McCulloch, Texas
Brady – census-designated place della Contea di Grays Harbor, Washington

Onomastica
Brady – prenome inglese